Tadeusz Wiśniewski (1824–1888) – polski szlachcic
 Tadeusz Wiśniewski (1913–2014) – polski nauczyciel, poseł na Sejm PRL V kadencji
 Tadeusz Wiśniewski (1949–2022) – polski aktor dziecięcy   
 Tadeusz Wiśniewski (ur. 1957) – polski żużlowiec
 Tadeusz Wiśniewski (ur. 1960) – polski piłkarz
 Tadeusz Franciszek Wiśniewski (1924–2015) – polski inżynier budownictwa, harcmistrz Szarych Szeregów, żołnierz AK

Przypisy